Paulo Midosi ist der Name folgender Personen:

* Paulo Midosi (Dramatiker, 1790) (1790–1858), portugiesischer Dramatiker, Politiker und Diplomat
 Paulo Midosi (Dramatiker, 1821) (1821–1888), portugiesischer Rechtsanwalt und Dramatiker